Ghostwriter hace referencia a varios artículos:

Cine 

 Ghost Writer (anteriormente conocida como Suffering Man's Charity), una película de comedia de terror de 2007, con Alan Cumming, David Boreanaz y Anne Heche;
 The Ghost Writer, en español El escritor fantasma, una película de 2010 de Roman Polanski, adaptación de la novela de Robert Harris The Ghost.

Televisión 

 El fantasma escritor (Ghostwriter), una serie de televisión coproducida por Children's Television Workshop y la BBC, originalmente emitida por la PBS en los Estados Unidos de 1992 a 1995;
 Los nuevos misterios del fantasma escritor (The New Ghostwriter Mysteries), una serie de televisión basada en la original Ghostwriter, emitida en CBS en 1997
 Ghost Writer (serie de televisión), una serie de televisión del 2010 producida por la TVB;

Literatura 
 The Ghost Writer (novela), en español traducido a La visita al Maestro, una novela de 1979 escrita por Philip Roth.
 The Ghost (novela), novela de 2007 de Robert Harris.

Música
 «Ghostwriter» (canción de Mad Skillz), una canción del rapero Mad Skillz;
 «Ghostwriter» (canción de RJD2), una canción de RJD2 de su álbum del 2002 Deadringer;
 Ghostwriters, una banda de rock australiana.

Véase también
Negro